Висока дефиниција (ХД) може се односити на:

Визуелне технологије 

 ХД Ди-Ви-Ди, укинут формат оптичког диска
 ХД фотографија, стари назив за формат датотеке слике JPEG XR
 ХДВ, формат за снимање видео записа високе дефиниције на магнетну траку
 ХајДеф, дигитални видео формат са 24 кадра у секундима
 Мултимедијални интерфејс високе дефиниције (HDMI), потпуно дигитални аудио/видео интерфејс способан за пренос некомпримованих токова
 Телевизија високе дефиниције (HDTV), телевизијски сигнали и апарати са вишом резолуцијом од својих савремених колега
 Телевизија ултра високе дефиниције (UHDTV), даљи корак у телевизијској резолуцији
 Видео високе дефиниције, који се користи у HDTV емитовању, дигиталном филму, компјутерским ХД видео форматима и видео играма

Аудио технологије 

 Dolby TrueHD, кодек за компресију звука без губитака
 DTS-HD Master Audio, кодек за компресију звука без губитака
 Дигитални, укинути дигитални аудио формат оптичког диска, компатибилан са високом дефиницијом
 Звук високе дефиниције, општи маркетиншки термин за аудио производе и услуге високе верности
 Intel High Definition Audio, 2004. Интел спецификација за хардвер и повезане драјвере за аудио персонални рачунар
 Широкопојасни аудио, такође познат као ХД глас, је квалитет гласа високе дефиниције за телефонски звук

Музику 

 "Hi-Definition", сингл из 2008. из албума The Cool Лупа Фијаска
 High Definition (албум Џоа Мориса), 2008.
 High Definition (албум Шутиз Грува), 1999.
 High Definition (албум Виталија Курприја), 1997.
 „Висока дефиниција“, сингл са Вотерпарксовог албума из 2019, Фендом.

Остале 

 Висока дефиниција (радио програм), Канадски радио програм из 2006.
 Мапа високе дефиниције, која се користи у аутономној вожњи